

Persone
 Jude Ciccolella (n. 1947) – attore statunitense
 Maurizio Ciccolella (n. 1975) – attore e regista italiano

Aziende
 Ciccolella (azienda) – azienda floreale italiana